Die 36. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1932/33 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Servette FC Genève.

Zwischenmeisterschaft (Championnat intermédiaire) 
Zwischen der 35. und 36. Meisterschaft gab es noch eine Zwischenmeisterschaft (Championnat intermédiaire), diese gewannen die BSC Young Boys. Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei die Begegnungen zwischen beiden Gruppen untereinander stattfanden.

Die Begegnungen Blue Stars–Basel und FC Zürich–FC La Chaux-de-Fonds wurden nicht ausgetragen.

Gruppe 1

Gruppe 2

Finalspiel 

|}

Nationalliga

Gruppe 1

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Gruppe 2

Tabelle

Playoff der Gruppe 2 
In einem Entscheidungsspiel besiegten die BSC Young Boys Servette Genf 2:1 und konnten sich somit den ersten Platz in der Gruppe sichern. 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Entscheidungsspiel der Gruppenzweiten 
Der nun zweitplatzierte Servette Genf musste ein weiteres Entscheidungsspiel gegen den FC Basel austragen, gewannen dieses 4:3 und konnten sich somit ebenfalls noch für die Finalrunde qualifizieren.

|}

Finalrunde 
Zur Finalrunde teilnahmeberechtigt waren:
 Die Tabellenersten der Gruppe 1 und der Gruppe 2 der Nationalliga (Young Boys Bern und Grasshopper Club Zürich)
 Der Sieger aus dem Entscheidungsspiel zwischen den Tabellenzweiten der Gruppe 1 und Gruppe 2 (Servette Genf)
 Der Sieger der 1. Liga (FC Bern)

Spiele 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11. Juni 1933

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18. Juni 1933

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25. Juni 1933

|}

Entscheidungsspiel 

|}

Durch den Sieg Servette Genfs über Grasshopper Club Zürich ist Servette Schweizer Meister 1932/33.

1. Liga

Gruppe 1 (Ost)

Gruppe 2 (West)

Entscheidungsspiel 

|}
Durch den Sieg gegen FC Locarno ist der FC Bern Meister der 1. Liga und qualifizierte sich so für die Finalrunde der Nationalliga. Unabhängig davon stiegen beide Teilnehmer in die Nationalliga auf.

2. Liga 
Als Aufsteiger in die 1. Liga stehen FC Kreuzlingen, SC Juventus, FC Fribourg 
und FC Monthey fest.

Weblinks 
 Übersicht bei RSSSF

1933
Fußballsaison 1932/33